Een verkeersweg:
 N752 (België)
 N752 (Frankrijk)
 N752 (Nederland), zie Provinciale weg 752

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing